Дже́рард () — английское мужское имя протогерманского происхождения, вариации которого существуют во многих германских и романских языках. Также используется в качестве фамилии. Как и многие другие ранненемецкие имена, представляет собой дитематику, состоящая из двух значимых составляющих, собранных вместе. В этом случае эти составляющие являются gari -> ger-, что означает «копьё», и -hard, что означает сильный/храбрый.

Варианты имени 
Наиболее общие формы этого имени в различных языках:
 английский — Джерард (Gerard) или Джеррард (Gerrard)
 нидерландский и африкаанс — Герард (Gerard)
 итальянский — Жерардо (Gerardo), Герардо (Gherardo); форма Герарди (Gherardi) в настоящее время используется только как фамилия
 испанский, португальский — Жерардо (Gerardo)
 французский — Жерар (Gérard); формы Жирар (Girard) и  Герар (Guérard) в настоящее время сохранились только как фамилии
 ирландский — Геароуид (Gearóid)
 немецкий — Герхардт (Gerhardt), Герхарт (Gerhart), Герхард (Gerhard), Герхардус (Gerhardus)
 венгерский — Геллерт (Gellért)
 литовский — Герхардас (Gerardas)
 латышский — Герардс (Gerards), Гиртс (Ģirts)
 греческий — Герардис (Γεράρδης)

Также распространены следующие краткие формы данного имени: Джерри ( или ); Герд (); Герт  ; Геррит ( ); Гертье (); Герт' ().

Фамилия 
 Джерард, Александр (1728—1795) — шотландский писатель и философ.
 Джерард, Александр (1792—1839) — шотландский исследователь Гималаев.
 Джерард, Боб (1914—1990) — британский автогонщик, пилот Формулы-1.
 Джерард, Гас (род. 1953) — американский профессиональный баскетболист.
 Джерард, Джон (1545—1612) — английский ботаник, травник, натуралист (естествоиспытатель), врач, хирург.
 Джерард, Кэйтлин (род. 1988) — американская актриса.
 Джерард, Стивен (род. 1980) — английский футболист, полузащитник.
 Джерард, Эдди (1880—1937) — канадский хоккеист и хоккейный тренер, член Зала хоккейной славы.

См. также 

 Джеррард

Примечания